Petersburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Petersburg Historic District (Illinois), ID-Nr. 76000722
 Petersburg Historic District (Tennessee), ID-Nr. 85002753